Терапи́я ( — лечение):
 Терапия — лечение болезней консервативными (нехирургическими) методами.
 Терапия (внутренние болезни, внутренняя медицина) — раздел медицины, изучающий внутренние болезни, их профилактику и лечение.

Примечания